Давид Кавсадзе (დავით კავსაძე}} (1907-1952) - грузинський співак.
 Кавсадзе Кахі Давидович (нар. 1935) - радянський актор театру і кіно.